Musculium är ett släkte av musslor som beskrevs av Link 1807. Musculium ingår i familjen ärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ärtmusslor
Musculium